Провинция Северная Каролина () — коронная колония в Британской Америке, изначально бывшая частью провинции Каролина. Образована в 1729 году, когда северокаролинские Лорды-собственники уступили королю свои права на колонию, и прекратила существование в 1776 году в ходе Американской революции.

Согласно хартии Карла II, изданной в 1663 году, в территорию колонии Каролины входили все земли от южной границы колонии Виргиния, проходившей по 36 градусу северной широты, до 31-го градуса северной широты (вдоль побережья современной Джорджии). Из-за существенных различий между северной и южной частями колонии, а также из-за трудностей сообщениям между ними, в 1691 году был назначен специальный вице-губернатор для управления северной частью колонии. Разделение колонии на северную и южную части завершилось в 1712 году, когда первым губернатором Северной Каролины стал . В 1729 году королевская администрация выкупила права на колонию у лордов-собственников и образовала на территориях Северной Каролины королевскую колонию. Оставшаяся одна восьмая часть провинции (часть Северной Каролины, известная как округ Гренвиль), до 1776 года оставалась в собственности рода Картерет, пока в результате войны за независимость США не была конфискована революционным правительством Северной Каролины.

Большинство поселенцев Северной Каролины были фермерами, которые выращивали табак.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Британская империя
Северная Каролина
Бывшие колонии Великобритании
Тринадцать колоний